Miejscowości w USA:
 Glen Ridge – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Glen Ridge – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Glen Ridge – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Marion